Reijo Ruotsalainen, finski hokejist, * 1. april 1960, Oulu, Finska.

Ruotsalainen je v finski ligi igral za klube Kärpät Oulu, Tappara Tampere in KalPa Kuopio. Za Kärpät Oulu skupno devet sezon, tudi v sezoni 1980/81, ko je osvojil naslov finskega državnega prvaka, klub pa je tudi upokojil njegov dres s številko 10. V sezonah 1979/80 in 1980/81 je bil izbran za najboljšega branilca finske lige. Leta 1980 ga je kot 119. na NHL naboru izbral klub New York Rangers, za katerega je igral med sezonama 1981/81 in 1985/86. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Edmonton Oilers in New Jersey Devils, je skupno odigral 446 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 107 golov in 237 podaj, ter 86 tekem končnice, na katerih je dosegel 15 golov in 32 podaj. V obeh sezonah pri Edmonton Oilersih, 1986/87 in 1989/90, je s klubom osvojil Stanleyjev pokal. Ob tem je igral še v švedski ligi za klub HV 71 ter v švicarski ligi za kluba SC Bern, s katerim je osvojil tri naslove švicarskega državnega prvaka, in Zürich SC Lions. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in petih svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco je skupno odigral 119 tekem. Leta 2000 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 75/76
|
| 34
| 9
| 15
| 24
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 76/77
|
| 36
| 23
| 35
| 58
|
| 14
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 77/78
|
| 30
| 9
| 14
| 23
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 14
| 8
| 22
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 79/80
|
| 30
| 15
| 13
| 28
|
| 31
|
| 6
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 80/81
|
| 34
| 28
| 23
| 51
|
| 28
|
| 12
| 7
| 4
| 11
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 81/82
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 81/82
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 82/83
|
| 77
| 16
| 53
| 69
|
| 22
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|-
| New York Rangers
| NHL
| 83/84
|
| 74
| 20
| 39
| 59
|
| 26
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 84/85
|
| 80
| 28
| 45
| 73
|
| 32
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 0
| 4
| 4
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 85/86
|
| 80
| 17
| 42
| 59
|
| 47
|
| 16
| 0
| 8
| 8
|
| 6
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 86/87
|
| 35
| 26
| 27
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 86/87
|
| 16
| 5
| 8
| 13
|
| 6
|
| 21
| 2
| 5
| 7
|
| 10
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 10
| 22
| 32
|
| 26
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 2
| 6
| +10
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 88/89
|
| 36
| 17
| 29
| 46
|
|
|
| 9
| 4
| 8
| 12
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| +12
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 89/90
|
| 10
| 1
| 7
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89/90
|
| 31
| 2
| 5
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 36
| 13
| 25
| 38
|
|
|
| 10
| 5
| 9
| 14
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 36
| 7
| 16
| 23
|
|
|
| 11
| 4
| 4
| 8
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 31
| 7
| 16
| 23
|
|
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 4
| 1
| 5
| 6
| +12
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 93/94
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| -1
| 2
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| -8
| 6
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 19
| 3
| 7
| 10
|
| 20
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 95/96
|
| 16
| 3
| 5
| 8
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 18
| 4
| 11
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 96/97
|
| 17
| 1
| 5
| 6
| +10
| 14
|
| 9
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 97/98
|
| 44
| 8
| 23
| 31
| +25
| 42
|
| 14
| 2
| 6
| 8
| +4
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1013
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | 539
| bgcolor="#7FFF00" | 858
| bgcolor="#7FFF00" | +72
| bgcolor="#7FFF00" | 443
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 110
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 66
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti SC Bern
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti HV 71
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti Zürich SC Lions
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih